Die 14. Badminton-Weltmeisterschaft fand im Arrowhead Pond in Anaheim in Kalifornien, vom 15. August bis zum 21. August 2005 statt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Setzliste 
 Zhang Ning, Finalist
 Xie Xingfang, Sieger
 Pi Hongyan, Viertelfinale
 Wang Chen, Viertelfinale
 Yao Jie, 3. Runde
 Xu Huaiwen, Halbfinale
 Tracey Hallam, Viertelfinale
 Zhou Mi, 1. Runde
 Eriko Hirose, 3. Runde
 Petya Nedelcheva, 1. Runde
 Kanako Yonekura, 2. Runde
 Kaori Mori, Viertelfinale
 Mia Audina, 3. Runde
 Salakjit Ponsana, 3. Runde
 Xing Aiying, 1. Runde
 Li Li, 3. Runde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Weblinks 
IBF-Resultate

2005
Weltmeisterschaft 2005/Dameneinzel
Weltmeisterschaft 2005/Dameneinzel
Weltmeisterschaft 2005
Frauensport in den Vereinigten Staaten